Le Qatar Classic féminin 2008 est l'édition féminine 2008 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 25 au . La  mondiale et championne du monde Nicol David remporte le titre en battant Natalie Grainger en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2008

féminin 2008
Squash en 2008
Sport au Qatar en 2008
Sport en octobre 2008